María Mercedes puede referirse a:

 «María Mercedes», telenovela mexicana por Televisa.
 «María Mercedes», canción de Thalía de su álbum de estudio Love.